David Theile – ex nuotatore australiano
 Johann Theile – compositore tedesco
 Friedrich Wilhelm Theile – anatomista e medico tedesco